Great Horkesley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Little Horkesley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex